Destination Docklands refiere a:

 Destination Docklands, concierto del compositor francés Jean-Michel Jarre en Londres, Inglaterra los días 8 y 9 de octubre de 1988; coincidiendo con el estreno de su disco Revolutions.
 "Destination Docklands", The London Concert, nuevo nombre dado en 1997 al álbum Jarre Live (1989) del mismo compositor; en donde están grabados 14 de los 19 temas interpretados en el concierto anteriormente mencionado.
 Destination Docklands, vídeo en VHS y PAL-G del concierto anteriormente mencionado, lanzado en 1989.